Denumirea de Skalak se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Skalak, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Skalak, un sat în comuna Krumovgrad, regiunea Kărdjali.